Roke steht für:

 Taifun Roke, siehe Pazifische Taifunsaison 2011
 Sylvie Roke, Physikerin

Siehe auch:

Rok
Rocke